

Localidades 
Portugal
Belmonte (Portugal) - vila
Belmonte (freguesia)

Brasil
Belmonte (Bahia) - município
Belmonte (Santa Catarina) - município
Belmonte (Belo Horizonte) - bairro

Outras
Belmonte (Espanha) - município
 Belmonte (São Tomé), aldeia em São Tomé e Príncipe

Outros usos 
Belmonte (cartunista) - cartunista brasileiro
 Belmonte (filme) - filme brasileiro
 Belmonte (telenovela) - telenovela portuguesa
 Belmonte (corveta) - navio de guerra brasileiro

Desambiguações de topônimos